Коббен — фамилия. Известные носители:

 Коббен, Альфред (1901—1968) — английский военный историк.
 Коббен, Виллем (1897—1985) — первый католический епископ епархии Хельсинки.